FSQ est un sigle qui peut désigner :
 Fédération de soccer du Québec ;
 Forum social québécois.